

Patronyme 

 Christa Beran (1922-1992), chrétienne autrichienne qui reçut le titre de Juste parmi les nations.
 Jiří Beran (1982-), escrimeur tchèque.
 Josef Beran (1888-1969), cardinal tchécoslovaque.
 Philippe Béran (1962-), chef d'orchestre suisse. 
 Rudolf Beran (1887-1954), homme politique tchécoslovaque, un temps premier ministre.

Toponyme 

 Beran Selo, village du nord-est du Monténégro.